Nicholas Kemboi ist der Name folgender Personen:

* Nicholas Kemboi (Leichtathlet, 1983) (* 1983), katarischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Nicholas Kemboi (Leichtathlet, 1989) (* 1989), kenianischer Mittelstreckenläufer